

Persone

Cinema 
Michael Smith – produttore e regista televisivo statunitense
 Mike Smith – regista
 Mike Smith (n. 1972) – attore canadese

Musica 
 Michael Whitaker Smith (n. 1957) – cantante, compositore, chitarrista e pianista statunitense
 Mike Smith (n. 1973) – chitarrista statunitense
 Mike Smith (n. 1970) – batterista statunitense
 Michael Smith – cantante

Scienze 
 Michael Smith (1932-2000) – chimico inglese
 Michael John Smith (1945-1986) – astronauta statunitense

Sport

Atletica leggera 
 Mike Smith – ex multiplista canadese

Calcio 
 Michael Smith (n. 1988) – calciatore nordirlandese
 Michael Smith (n. 1991) – calciatore inglese
 Mike Smith – ex-calciatore e allenatore di calcio

Football americano 
 Michael Smith (n. 1988) – running back statunitense
 Mike Smith (n. 1959) – ex-linebacker e ora allenatore di football americano statunitense

Freccette 

 Michael Smith (n. 1990) – giocatore di freccette britannico

Hockey su ghiaccio 
 Mike Smith – hockeista su ghiaccio canadese

Pallacanestro 
 Mikel Smith Gibbs (n. 1963) – cestista statunitense naturalizzato spagnolo
 Michael John Smith (n. 1965) – cestista statunitense
 Michael John Smith (n. 1972) – cestista statunitense
 Michael Smith (n. 1976) – cestista statunitense
 Mike Smith (n. 1987) – cestista statunitense

Wrestling 
 Michael Smith (n. 1963) – wrestler

Altro 
 Michael Marshall Smith (n. 1965) – scrittore e autore di fantascienza britannico
 Michael Smith – vescovo cattolico irlandese